Regierung der nationalen Rettung steht für:

 Regierung der nationalen Rettung, andere Bezeichnung für Allparteienregierung
 Regierung der nationalen Rettung, Regierung im deutsch besetzten Serbien, siehe Liste der Kollaborationsregierungen Serbiens (1941–1944) #Regierung der nationalen Rettung (29. August 1941 bis Oktober 1944)